Хмелевая — топоним:

Россия

Населённые пункты 
 Хмелевая — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Хмелевая — деревня в Курском районе Курской области.
 Хмелевая — село в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Хмелевая — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Хмелевая — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Хмелевая — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Хмелевая — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Хмелевая — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Хмелевая — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Хмелевая — деревня в Чернском районе Тульской области.

Реки 
 Хмелевая — река в республике Марий Эл, Нижегородской, Костромской и Кировской областях, приток Лапшанги. 
 Хмелевая — река в республике Марий Эл, Нижегородской, Костромской и Кировской областях, приток Люнды.

Украина 
 Хмелевая — село в Золочевском районе Львовской области.

См. также 

 Малая Хмелевая